Gabriele III di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Gabriele III di Costantinopoli – patriarca ecumenico
Gabriele III Malaspina – nobile italiano